Es pot referir a l'habitació dels cenobites.
 Cenobi (religió). A un convent o monestir.
 Cenobi (biologia). Agrupació de cèl·lules d'origen comú, que es mantenen reunides formant un conjunt de forma típica en cada espècie.